Воєводин (водоспад), Воєво́дин — водоспад в Українських Карпатах, в межах Перечинського району Закарпатської області. 
 Воєводин Олег Володимирович (нар. 1 січня 1970, Бовтишка, Кіровоградська область) — генерал-майор, начальник управління Служби безпеки України.